Szwajcaria:
 Einsiedeln – gmina
 Einsiedeln – okręg

Inne:
 Einsiedeln – opactwo

Zobacz też:
 Einsiedel